Ло́ри О́лсон-Джонс (; урождённая Ло́ри О́лсон, ; 24 ноября, 1976, Торонто, Онтарио, Канада) — канадская кёрлингистка. Играет на позиции третьего. В составе команды Валери Свитинг — .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Работает учителем физики в «Paul Kane high school»  в Сент-Альберт (), районе на севере города Эдмонтон (Альберта).

Замужем. Муж Коди Джонс (), двое детей: Лекси (, род. 2010) и Ава (, род. 2011).

Примечания

Ссылки 
 Страница Лори Олсон-Джонс на официальном сайте команды Шерил Бернард 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу